Ги́рсовка () — село,
Гирсовский сельский совет,
Мелитопольский район (до 2020 — Приазовский район),
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2324582701. Население по переписи 2001 года составляло 1313 человек.

Является административным центром Гирсовского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Гирсовка находится на левом берегу реки Джекельня, которая через 2,5 км впадает в Молочный лиман,
выше по течению на расстоянии в 5 км расположено село Надеждино.

История 
 Вблизи села Гирсовка обнаружены остатки скифского поселения (IV в. до н. э.).
 1862 год — дата основания как село Тропокло на месте ногайского поселения Тулга болгарами из Бессарабии.
 В 1892 году переименовано в село Гирсовка. Высказывается предположение, что Гирсовка — это подражание названию селению Гирсова (совр. Хыршова, Hârşova) на реке Дунай, откуда пришли болгарские переселенцы. По другой версии, название происходит от фамилии министра иностранных дел Николая Карловича Гирса.
 21 сентября 1943 года село освобождено от германской оккупации.

Экономика 
 «Искра», ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила 116 советских воинов.

Примечания

Ссылки 
«„Болгарский сбор“ в Гирсовке», заметка в «Мелитопольских ведомостях»